Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женщин 2020 — десятый женский чемпионат мира по хоккею с мячом. Турнир прошёл с 19 по 22 февраля 2020 года в Осло, Норвегия.

В чемпионате мира планировалось участие 9 команд. 4 февраля 2020 года появилась информация о том, что сборная Китая не будет участвовать в чемпионате мира из-за ситуации с распространением коронавируса и о корректировке календаря матчей. После группового этапа команды сыграли матчи плей-офф. На групповом этапе матчи проходили по регламенту 2 тайма по 30 минут, на этапе плей-офф — 2 тайма по 45 минут.

Группа А

Группа В

Результаты матчей

Матчи группового этапа

Группа А

Группа B

Плей-офф

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Лучшие игроки

Лучший вратарь 
 Сара Карлстрём (Швеция)

Лучший защитник 
 Молин Куул (Швеция)

Лучший полузащитник 
 Галина Михайлова (Россия)

Лучший нападающий 
 Тильда Стрём (Швеция)

Лучший бомбардир 
 Регина Прокофьева (Эстония) — 17 мячей

Лучший игрок 
  Матильда План (Швеция)

Примечания

Ссылки 

 Чемпионат мира среди женских команд — 2020
 WOMENS WORLD CHAMPIONSHIP OSLO 2020. Официальный сайт чемпионата

Февраль 2020 года
Спорт в Норвегии в 2020 году
2020 год в хоккее с мячом
2020
Международные соревнования по хоккею с мячом в Норвегии